Шаховски турнир у Лондону, 1922. је био први супер турнир одржан после I светског рата. Одржавао се од 31. јула до 18. августа у централном холу Вестминстера. Светски првак Капабланка је учествовао на свом првом турниру пошто је победио Ласкера у мечу за титулу. Капабланка побеђује и на овом турниру са скором 13/15.

Турнирска табела

Спољашње везе 
 Аљехин - Еве
 Аљехин - Капабланка
 Аљехин - Јетс

Види још 
 Шаховски турнир „Лондон 1851.“
 Шаховски турнир „Лондон 1862.“
 Шаховски турнир „Лондон 1872.“
 Шаховски турнир „Лондон 1883.“
 Шаховски турнир „Лондон 1899.“
 Шаховски турнир „Лондон 1927.“

Лондон 1922.
Спорт у Лондону
Шах у Уједињеном Краљевству
Шах у 1922.